Wikipédia en norvégien (bokmål)
 Wikipédia en norvégien (nynorsk)